Het ATP-toernooi van Washington 2000 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2000) werd gespeeld van 14 augustus tot en met 20 augustus 2000.

Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Tennistoernooi

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Washington
ATP-toernooi van Washington